Hammam o hamam – complesso termale turco
 Il bagno turco (Hamam) – film del 1996 diretto da Ferzan Özpetek

Persone 
Adem Hmam – tennistavolista tunisino
Sam Hammam – imprenditore libanese
Wissem Hmam – pallamanista tunisino